Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2014 (offiziell: 2014 World Mixed Doubles Curling Championship) war die 7. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling-Mixed-Double (). Jedes Team besteht aus einer Spielerin und einem Spieler. Das Turnier fand vom 23. bis 30. April des Jahres in der schottischen Stadt Dumfries statt. Gespielt wurde im Dumfries Ice Bowl.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass in den Gruppen Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmer 
Die teilnehmenden Nationen.

Rote Gruppe

Schwarze Gruppe

Blaue Gruppe

Grüne Gruppe

Tabellen der Round Robin

Rote Gruppe

Schwarze Gruppe

Blaue Gruppe

Grüne Gruppe

Ergebnisse der roten Gruppe

24. April 
 Donnerstag, 24. April 2014 08:15

 Donnerstag, 24. April 2014 19:30

25. April 
 Freitag, 25. April 2014 11:15

 Freitag, 25. April 2014 21:00

26. April 
 Samstag, 26. April 2014 14:30

27. April 
 Sonntag, 27. April 2014 08:00

 Sonntag, 27. April 2014 17:45

28. April 
 Montag, 28. April 2014 11:15

29. April 
 Dienstag, 29. April 2014 08:00

Ergebnisse der schwarzen Gruppe

24. April 
 Donnerstag, 24. April 2014 12:00

25. April 
 Freitag, 25. April 2014 08:00

 Freitag, 24. April 2014 17:45

26. April 
 Samstag, 26. April 2014 11:15

 Samstag, 26. April 2014 21:00

27. April 
 Sonntag, 27. April 2014 11:15

28. April 
 Montag, 28. April 2014 08:00

 Montag, 28. April 2014 14:30

29. April 
 Dienstag, 29. April 2014 08:00

Ergebnisse der blauen Gruppe

24. April 
 Donnerstag, 24. April 2014 08:15

25. April 
 Freitag, 25. April 2014 08:00

 Freitag, 25. April 2014 21:00

26. April 
 Samstag, 26. April 2014 17:45

27. April 
 Sonntag, 27. April 2014 14:30

28. April 
 Montag, 28. April 2014 08:00

 Montag, 28. April 2014 17:45

Ergebnisse der grünen Gruppe

24. April 
 Donnerstag, 24. April 2014 15:45

25. April 
 Freitag, 25. April 2014 14:30

26. April 
 Samstag, 26. April 2014 08:00

 Samstag, 26. April 2014 17:45

27. April 
 Sonntag, 27. April 2014 11:15

 Sonntag, 27. April 2014 17:45

28. April 
 Montag, 28. April 2014 17:45

Play-off

Qualifikationsspiele 
Die Sieger zogen in das Viertelfinale ein.
 Dienstag, 29. April 2014 15:30

Turnierbaum

Viertelfinale 
 Dienstag, 29. April 2014 20:00

Halbfinale 
 Mittwoch, 30. April 2014 10:15

Spiel um die Bronzemedaille 
 Mittwoch, 30. April 2014 15:30

Finale 
 Mittwoch, 30. April 2014 15:30

Endstand

Weblinks 
 2014 World Mixed Doubles Curling Championship. worldcurling.org (englisch)
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Einzelnachweise 

2014
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Dumfries
Curling (Vereinigtes Königreich)